Biologia:
 Domini taxonòmic, nivell més alt d'agrupament dels organismes en la classificació científica
 Domini proteic, part estructuralment diferenciada d'un polipeptid amb estructura terciària o quaternària
 Domini ecològic, es refereix a tenir una major quantitat d'organismes d'una mateixa espècie en un entorn natural, per tant és l'espècie dominant
 Ciència-ficció: Domini (Star Trek) poderosa aliança de pobles del Quadrant Gamma de Star Trek: Deep Space Nine
 Dret: domini públic és una figura legal pels drets d'autor
 Geografia: Domini (geografia), colònia autogovernada o un estat autònom d'un imperi
 Dominis de Suècia, l'imperi suec fora del seu territori escandinau
 Imperi Britànic:
 Domini de Terranova, antic nom de Terranova i Labrador, abans de convertir-se en una província del Canadà el 1949
 Domini de Nova Zelanda, nom en desús de Nova Zelanda
 Domini del Canadà, nom en desús del Canadà
 Història: Domini (feu), conjunt de les millors terres d'un feu
 Informàtica: Domini d'Internet, nom assignat a una o més adreces IP
 Lingüística: Domini lingüístic, zona on es parla una llengua
 Matemàtiques:
 Domini (matemàtiques) 
 Domini d'integritat, anell no trivial que no té divisors de zero